La Rochette puede referirse a: 

 La Rochette, comuna de Alpes de Alta Provenza.
 La Rochette, comuna de Altos Alpes.
 La Rochette, comuna de Ardèche.
 La Rochette, comuna de Charente.
 La Rochette, comuna de Saboya.
 La Rochette, comuna de Sena y Marne.